(1975-), chanteuse italienne,
  (1951-), footballeur et entraîneur italien,
 Mario Bergamaschi (1929-), footballeur italien,
 Paolo Emilio Bergamaschi (1843-1925), archevêque italien,
  (1960-), footballeur italien,
 Valentina Bergamaschi (1997-), footballeuse italienne,
 Vasco Bergamaschi (1909-1979), coureur cycliste italien.

Patronyme italien